

Architecture 
 Une cathédrale, église chrétienne où se trouve le siège de l'évêque ayant en charge un diocèse.
 La fontaine de la Cathédrale, fontaine monumentale de l'île de La Réunion.
 Les Promenades Cathédrale, centre commercial construit à Montréal en 1987.
 La Cathédrale, de Monet aux pixels, spectacle de lumières mettant en scène la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Musique 
 La cathédrale engloutie, prélude pour piano de Claude Debussy.

Littérature 
 Conversation à la Cathédrale est un roman de Mario Vargas Llosa publié en 1969.
 Meurtre dans la cathédrale est une pièce de théâtre en vers et en prose de T.S. Eliot.

Art 

 La Cathédrale, sculpture d'Auguste Rodin

Informatique 
 La Cathédrale et le Bazar, essai d'Eric Raymond.

Voir aussi